

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Север Антонин А. и Децим Целий Кальвин Бальбин. Консул-суффект Марк Антоний Гордиан.
 Каракалла покидает Рим, чтобы никогда уже не вернуться.
 Весна — Антонин Каракалла в Галлии. Он убил нарбонского проконсула.
 213—224 — Царь Парфии Артабан V.

Родились 
 Дионисий Кассий Лонгин — греческий философ и ритор.

== См. также ==